Fédération Régionale des Sports d'Orientation, een Belgische oriëntatieloopfederatie
 Freedom Road Socialist Organization, een Amerikaanse socialistische organisatie